'''Italijansko nogometno prvenstvo v sezoni 1921-22 je bilo zaradi sporov organizirano pod okriljem dveh zvez:
 Italijansko nogometno prvenstvo 1921-22 (Confederazione Calcistica Italiana)
 Italijansko nogometno prvenstvo 1921-22 (Federazione Italiana Giuoco Calcio)

1921-22